Império Nanda — estado da Índia Antiga dos séculos V e 
Nandabayin — ou Nanda; monarca da dinastia Taungû da Birmânia 
Nanda Devi — montanha dos Himalaias indianos
Universidade de Nanquim — na China, cuja transliteração do nome chinês é Nándà
Povo nativo da Austrália — ver Lista de povos nativos da Austrália#N